Лавал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лавал, Рейч (4 декабря 1965 — 24 ноября 1986) — датский боксёр-профессионал сьерра-леонского происхождения, выступавший во второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях.